Kabinett Marx steht für folgende Kabinette unter der Führung von Wilhelm Marx (Zentrum, 1863–1946):
 als Ministerpräsident des Freistaates Preußen (1925): Kabinett Marx (Preußen)
 als Reichskanzler des Deutschen Reichs (1923–1925 und 1926–1928): Kabinett Marx I, Kabinett Marx II, Kabinett Marx III und Kabinett Marx IV